Keude Aceh (Samalanga), een plaats in Indonesië
Keude Aceh (Banda Sakti), een plaats in Indonesië
Keude Aceh (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing